On connaît sous ce nom :
 Jean Quinault, Soldat fusillé pour l'exemple le , réhabilité le .
 Philippe Quinault (1635-1688), poète, auteur dramatique et librettiste français. 
 La famille Quinault, une famille d'acteurs de la Comédie-Française, dont :
 Jean Quinault (1656-1728), dit Quinault père, comédien, père des cinq suivants.
 Jean-Baptiste-Maurice Quinault (1689-1745), dit Quinault l'aîné, acteur comique et musicien, il fit la partition des Amours des déesses;
 François Quinault (mort en 1765), comédien de province;
 Abraham-Alexis Quinault (1693-1767), dit Quinault-Dufresne, célèbre par son orgueil et son impertinence. Il débuta en 1712;
 Marie-Anne-Christine Quinault, dite Quinault l'aînée (1695-1791), elle débuta en 1714;
 Jeanne-Françoise Quinault, dite Quinault cadette (1699-1783), elle anima l'un des plus célèbres salons littéraires de son temps.
 Catherine-Marie-Jeanne Dupré Deseine, dite  Quinault-Dufresne (1705-1767), femme d'Abraham. Elle joua les premiers rôles tragiques et comiques et excellait surtout dans celui de Didon.
 Jeanne-Catherine Quinault, née en 1725 et décédée le  à Paris, onzième arrondissement, épouse de François-Alixand de Maux (avocat au Parlement), amie de Louise d'Épinay, nièce de Jeanne Françoise Quinault et amante de Denis Diderot au printemps 1769.

En Amérique du Nord :
 La nation indienne Quinault (État de Washington).
 Dans l'État de Washington :
La localité de Quinault, 
La North Fork Quinault Ranger Station,
 Le lac Quinault ( en anglais). 
 Le fleuve Quinault ( en anglais).
 La forêt humide Quinault.
 La langue quinault.
 Le plus grand des thuyas géants connus : le Quinault Lake Cedar.
 Le Liberty-ship SS Quinault Victory en cause lors de la catastrophe de Port Chicago.

Notes et références 

Homonymie de patronyme